Plusieurs crabes dans l'infra-ordre des Brachyura, sont nommés « Crabe rouge » ou portent des noms composés à partir de ce nom vernaculaire, ambigu en français.

Liste des « crabes rouges » 

 Crabe à pinces rouges - Perisesarma bidens et Pseudosesarma moeschii
 Crabe rouge - Cronius ruber et Gecarcoidea natalis
 Crabe rouge de Clipperton - Johngarthia planata
 Crabe rouge des Galapagos - Grapsus grapsus
 Crabe rouge d'Hawaii - voir Crabe rouge des Galapagos
 Crabe rouge de profondeur - Chaceon affinis

Par extension, on désigne aussi par cette expression d'autres crabes de couleur rouge comme :
 Geosesarma malayanum
 Gecarcoidea natalis, un 
 Cardisoma hirtipes
 etc.

Aspects culturels 
Chaque année, au printemps, les crabes rouges de l'espèce Gecarcoidea natalis envahissent l'île Christmas, une île au large de l’Australie, située dans l’Océan Indien. Ces crabes terrestres qui vivent habituellement cachés dans les forêts, migrent vers la mer pour se reproduire, traversant les routes et les habitations afin de se regrouper sur les plages de l’île.

Hergé avait souhaité renommer l'album des Aventures de Tintin conçu avec le titre Le Crabe aux pinces d'or et le titrer Le Crabe rouge. Il aurait ainsi assuré la continuité de la série après Le Lotus bleu et L'Île noire. Mais ce changement de titre survenait trop tard, Casterman ayant déjà débuté l'impression de la couverture avec le titre original.

Notes et références

Voir aussi 
 Tourteau rouge du Pacifique (Cancer productus)

Décapode (nom vernaculaire)
Nom de crustacé ambigu